Miejscowości w Polsce:
 Pilaszkowice Drugie
 Pilaszkowice Pierwsze